Талда:

Реки 
 Талда (приток Абая) — в Республике Алтай.
 Талда (нижний приток Урсула) — в Республике Алтай.
 Талда (верхний приток Урсула) — в Республике Алтай.
 Талда (приток Кыргая) — в Кемеровской области.
 Талда (приток Ини) — в Сибири.

Населённые пункты 
 Талда — село в Онгудайском районе Республики Алтай.
 Талда — село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.